Rabaçal bezeichnet:

 Rabaçal (Mêda), Gemeinde im Concelho de Mêda, Portugal
 Rabaçal (Penela), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penela, Portugal
 Rabaçal (Fluss), Fluss in Portugal